Bannes est le nom de plusieurs communes de France :
 Bannes, commune française du Lot
 Bannes, commune française de la Marne
 Bannes, commune française de la Haute-Marne
 Bannes, commune française de la Mayenne
 Bannes, ancienne commune française de la Sarthe, auj. intégrée à Dissay-sous-Courcillon

Voir aussi 
 Château de Bannes (), situé sur la commune de Beaumont-du-Périgord, département de la Dordogne

 Banne : commune française, située dans le département de l'Ardèche

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France